Meliso puede referirse a:

Personajes históricos:
 Meliso de Samos, filósofo griego.
 Meliso de Tebas, atleta griego comparado con Orión por Píndaro.
 Cayo Mecenas Meliso, escritor romano.

Personajes mitológicos:
 Meliso de Creta, figura mitológica.